En els Jocs Olímpics d'Estiu de 1992 celebrats a la ciutat de Barcelona (Catalunya) es disputaren 12 proves de boxa, totes elles en categoria masculina. La competició es dugué a terme entre els dies 26 de juliol i 9 d'agost de 1992 al Pavelló dels Països Catalans de la ciutat de Badalona.

En la competició de boxa participaren un total de 336 boxadors de 78 comitès nacionals diferents. Per tal de reduir la participació es delimità l'edat per a participar, amb un mínim de 17 anys i un màxim de 32.

Resum de medalles

Medaller

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Boxa 1992 
  Amateur Boxing

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1992
Boxa als Jocs Olímpics
Esport a Badalona